III чемпионат Северных Марианских островов по футболу был проведен на Сайпане, в «Спортивном комплексе Олеаи».

Команды 
 Ариранг (FC Arirang) — прежнее название Кореан (Korean FA)
 Бангладеши (Bangladeshi SC)
 Фиеста Интер Сайпан (Fiesta Inter Saipan)
 Пацифик Телеком (Pacific Telecom) — прежнее название ПТИ Гардианс (PTI Guardians)
 Вайлд Биллс (Wild Bill’s) — прежнее название Индепендентс (Independents)

Групповой раунд 
По итогам однокругового турнира были определены 4 участника плей-офф, которые и разыграли между собой звание чемпиона и медали первенства.

1-й тур 
 22 июля Кореан — Бангладеши — 2:0
 22 июля Фиеста Интер Сайпан — Пацифик Телеком — 8:2

2-й тур 
 22 июля Ариранг — Фиеста Интер Сайпан — 1:3
 22 июля Вайлд Биллс — Пацифик Телеком — 7:1

3-й тур 
 19 августа Фиеста Интер Сайпан — Вайлд Биллс — 3:0
 19 августа Пацифик Телеком — Бангладеши — 1:4

4-й тур 
 26 августа Бангладеши — Фиеста Интер Сайпан — 1:6
 26 августа Вайлд Биллс — Ариранг — 2:3

5-й тур 
 2 сентября Бангладеши — Вайлд Биллс — 3:3
 2 сентября Ариранг — Пацифик Телеком — 4:1

Плей-офф

Полуфинал 
9 сентября
 Фиеста Интер Сайпан — Бангладеши — 6:1
 Ариранг — Вайлд Биллс — ?

Матч за 3-е место 
16 сентября
 Вайлд Биллс — Бангладеши — 2:1

Финал 
16 сентября
 Фиеста Интер Сайпан — Ариранг — 3:1

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Северных Марианских островов по футболу 2007 года на сайте RSSSF

Чемпионат Северных Марианских Островов по футболу
2007 год в футболе